Unter Fiktion (lat. fictio, „Gestaltung“, „Personifikation“, „Erdichtung“ von fingere „gestalten“, „machen“, „sich ausdenken“) versteht man

 in der Literaturwissenschaft und Kunsttheorie die Schaffung einer eigenen „künstlichen“ Welt, siehe Fiktion
 fiktive Figur
 fiktives Universum
 in der Rechtswissenschaft die gesetzlich vorgeschriebene Annahme eines Sachverhalts, der in Wirklichkeit nicht besteht, siehe Fiktion (Recht);
 (fiktiver oder) fingierter Verwaltungsakt
 in Hans Vaihingers Erkenntnistheorie die bewusste Wahl falscher Annahmen in der Wissenschaft, um zu wahren Resultaten zu kommen, siehe Hans Vaihinger (seine Philosophie auch als Fiktionalismus bezeichnend), und
 ganz allgemein Lügen oder Täuschungen.
 fingierter Lexikonartikel
 fingierter Erscheinungsort
 fiktives Baujahr
 fiktives Markenprodukt
 Fiktion (Modellprojekt)
 Liste fiktiver deutscher Ortsnamen

Siehe auch: